SLC9C2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 124 амінокислот, а молекулярна маса — 129 053.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт натрію, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном натрію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки